El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines AIDIMA es un centro tecnológico de ámbito internacional, formado por empresas de los sectores del mueble, madera, embalaje e industrias afines. AIDIMA es una asociación de empresas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Tiene el soporte del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial). Está reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Centro de Innovación y Tecnología, e integrado en la Red de Institutos Tecnológicos REDIT.

La Asociación fue constituida en noviembre de 1984. El nombre de AIDIMA deriva de su denominación inicial Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines.

Los objetivos fundamentales del Instituto Tecnológico son de contribuir a incrementar la competitividad del sector español del mueble, madera, embalaje e industrias afines, en todos aquellos aspectos relacionados con la innovación, la I+D, la calidad, la formación, la información, la seguridad y en general, la mejora de la gestión, especialmente en las áreas de diseño, producción y comercialización, y el fortalecimiento de la exportación.  

AIDIMA se fusionó el 1 de abril del 2016 con AIMME, Instituto Tecnológico Metalmecánico, fruto de esta fusión impulsada por los consejos rectores de ambos institutos nació AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines.

Edificios y Colaboradores 

AIDIMA tiene cuatro edificios: la sede social, la planta piloto para Formación y Tecnologías avanzadas, una Unidad Técnica del Embalaje para el Transporte de Mercancías y una planta piloto almacén flexible, situados en el Parque Tecnológico de Valencia y una delegación en Madrid. Tiene también dos centros colaboradores y asociados, en la Región de Murcia (CETEM) y en Baleares (CETEBAL).

AIDIMA es miembro de FEDIT, de REDIT y de Innovawood. Es una entidad acreditada de ENAC.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de AIDIMA
 AIDIMA Furniture Wood Packaging Technology Institute (en inglés)
 AIDIMME Instituto Tecnológico del Metal, Mueble, Madera, Embalaje y Afines.

Instituciones de la Comunidad Valenciana
Centros Tecnológicos de España